Poiret es un apellido de origen francés y hace referencia a varios artículos:

Jean Poiret, actor y escritor francés;
Jean Louis Marie Poiret, naturalista, botánico y explorador francés;
Paul Poiret, modisto francés;